Fatima je lahko:

 Fatima - žensko ime
 Fatima - mesto na Portugalskem in znano romarsko središče
 Marijina prikazovanja v Fatimi